Вторая битва при Сент-Олбансе () — сражение английской войны Алой и Белой розы, состоявшееся 17 февраля 1461 года в городе Сент-Олбанс. Армия Йорков под командованием графа Уорика попыталась заблокировать дорогу в Лондон к северу от города. Армия их противников Ланкастеров осуществила масштабный обход с фланга, чтобы неожиданно напасть на Уорика, отрезать его от Лондона и выбить его армию из укрепления. К тому времени Ланкастеры уже освободили слабосильного короля Генриха VI, бывшего пленником Уорика. Тем не менее, в конечном счёте они не смогли воспользоваться плодами своей победы.

Предыстория 
Война Алой и Белой розы велась между сторонниками дома Ланкастеров, возглавляемого психически неуравновешенным королём Генрихом VI, и сторонниками дома Йорков, возглавляемого Ричардом, герцогом Йоркским. Он был уважаем за искусное управление государственными делами, и многие считали, что он вправе притязать на престол.

После нескольких вооружённых столкновений и попыток примирения Йорк со своими сторонниками в конечном счёте открыто восстал  в 1459 году. В битве при Нортгемптоне в 1460 году силы Йорков во главе с графом Уориком разгромили армию Ланкастеров и захватили  в плен короля Генриха VI, который не принимал в ней участие.

Литература 
 Winston Churchill, A History of the English speaking peoples, Vol. 1, Cassell and co. 1956, ISBN 0304295000
 Philip Warner, British Battlefields: the South, Fontana, 1975
 Burley, Elliott & Watson, The Battles of St Albans, Pen & Sword, 2007, ISBN 9781844155699

См. также 
 Первая битва при Сент-Олбансе

1461
Сент-Олбанс
Хартфордшир
Сражения 1461 года